Prellwitz bezeichnet:

 Przelewice (Człopa), polnischer Ort in Westpommern

Prellwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Prellwitz (1869–1942), deutsche Lehrerin und Schriftstellerin
 Paul Prellwitz (1886–1957), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (NSDAP)
 Walter Prellwitz (1864–??), deutscher Altphilologe, Graezist, Lexikograf
 Wolf-Heinrich Prellwitz (1933–2016), deutscher Spion, Mitarbeiter des Bundesministeriums der Verteidigung